Partit Nacional Bolxevic (del seu nom en rus Национал-Большевистская Партия, transliterat Natsional-Bolxevistskaya Partiya), partit polític de Rússia
 Banc Nacional de Polònia (del seu nom en polonès Narodowy Bank Polski), banc central de Polònia
 nbp també és el codi ISO 639-3 de l'nnam, llengua parlada a Nigèria
 NbP també és la fórmula empírica del fosfur de niobi, compost químic de niobi i fòsfor